M15 oder M 15 steht für:

Straßen:
 Autópálya M15 (Ungarn)
 M15 (Armenien)
 M 15 (Ukraine)
 M15 (Bosnien und Herzegowina)
 M-15 (Michigan) (Vereinigte Staaten)

Fahrzeuge/Flugzeuge:
 ein deutsches eindeckiges Flugzeug, siehe Fokker E.I-IV
 M15/42, ein italienischer Kampfpanzer
 Noble M15, britischer Sportwagen

Sonstiges:
 Messier 15, ein Kugelsternhaufen im Sternbild Pegasus
 einen finnischen Curlingspieler, siehe Markku Uusipaavalniemi (aufgrund der 15 Buchstaben in seinem unaussprechlichen Nachnamen)
 M15 (Mine), US-amerikanische Panzerabwehrmine
 ein Gemisch von Kraftstoffen (85 % Benzin und 15 % Methanol)

M-15 steht für:
 PZL M-15 Belphegor, polnisches Agrarflugzeug

M15